Okręty US Navy o nazwie USS "Breaker":
 Pierwszy "Breaker" (1862) był szkunerem wykorzystywanym, po przechwyceniu przez Union Navy, jako kanonierka w czasie wojny secesyjnej (rok 1862).
 Drugi "Breaker" (1901) był jednostką o drewnianym kadłubie używaną przez Marynarkę jako prom.
 Trzeci "Breaker" (ID-1707) był parowym uzbrojonym trawlerem zbudowanym w 1912 w Quincy

Breaker